Die Manifest-Datei ist in unterschiedlichen Kontexten zu finden:
 Manifest-Dateien der Programmiersprache Java; siehe Java Archive #Manifest
 Cache-Manifest-Dateien zur Offlinenutzung von Webanwendungen; siehe Application Cache #Cache Manifest
 manifest.rdf bzw. manifest.xml – ein Bestandteil einer Open-Document-Datei; siehe OpenDocument #manifest.xml-Datei
 Manifest-Datei (Windows), bestimmte XML-Dateien, die registrierungsähnliche Informationen für eine Anwendung enthalten

Siehe auch:
 Manifest (Begriffsklärung)